Jan Říha ist der Name folgender Personen: 

*Jan Říha (Fußballspieler) (1915–1995), tschechischer Fußballspieler
Jan Říha (Botaniker) (* 1947), tschechischer Botaniker